Taminiau ist der Familienname folgender Personen:

 Bart Taminiau (* 1947), niederländischer Hockeyspieler
 Jan Taminiau (* 1975), niederländischer Modedesigner